Ке́та, или кета́ (от нанайск. keta — рыба; ) — один из наиболее массовых среди лососёвых (второе место после горбуши) и самый распространённый из видов анадромных рыб семейства лососёвых. Ценный объект промысла.

Описание 
Максимальная зарегистрированная длина тела 100 см, масса — 15,9 кг; продолжительность жизни до 7 лет. По другим данным, самый крупный экземпляр кеты зафиксирован на Аляске — длиной 109 см с массой тела 20,8 кг.

Жаберных тычинок 19—25, жаберных лучей 12—15, пилорических придатков 135—185.

Ареал 
У кеты наиболее широкий ареал среди всех представителей рода тихоокеанских лососей. В бассейне Северного Ледовитого океана заходит на нерест в реки Колыма, Индигирка, Яна, Лена. В западной части Тихого океана встречается от Берингова пролива на севере до Кореи на юге. Многочисленна на Чукотке, Камчатке, Сахалине, Курильских островах, в реках Охота и Амур. В Северной Америке распространена от реки Маккензи в Канаде до залива Монтерей в Калифорнии.

Питание 
Рацион питания составляют ракообразные, крылоногие моллюски, молодь рыб (песчанки, корюшки, сельди и другие).

Размножение 
Проходная рыба, нерестится один раз в жизни, после нереста погибает. Кета в реках поднимается вверх по течению на сотни километров, например, от Амурского лимана до верховьев рек Бикин и Уссури.

На нерест кета входит в реки поздней осенью, до декабря включительно. Нерестится в верховьях горных рек и ручьёв, на ключах, крайне редко — в озёрах, в местах выходов грунтовых вод. Нагул её мальков в реках длится как правило не больше 3 месяцев.

Промысел 
Кета — ценная промысловая рыба. В России уловы кеты, тем не менее, значительно меньше по сравнению с промыслом горбуши. Добывают кошельковыми неводами, дрифтерными и ставными сетями, закидными неводами. В России основной промысел ведётся ставными неводами при подходе рыб к прибрежью. На больших реках, к примеру у Николаевска-на-Амуре, кета добывается ставными сетями в Амуре. Является объектом браконьерства.

В начале 1950-х годов японские рыбаки развернули на границе территориальных вод СССР более 15000 км рыболовных сетей, из-за чего тихоокеанский лосось не мог вернуться на места своего нереста — в озёра и реки Камчатки. Несмотря на то, что этот варварский промысел удалось остановить, запасы ценной рыбы были очень сильно подорваны. Остановилось множество рыбоперерабатывающих заводов, опустели рыбацкие поселения, многие так и не были восстановлены.

В пищу употребляется также кетовая икра.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Позвоночные животные России: кета

Тихоокеанские лососи
Промысловая рыба
Животные, описанные в 1792 году
Рыбы Тихого океана
Рыбы Азии
Культивируемые рыбы